Шамхалов (, ) — тюркская фамилия. Известные носители:
 Шамхалов, Идрис Разакович (1877—1944) — первый дагестанский драматург, актёр и режиссёр.
 Шамхалов, Манаф Шамхалович (1915—1974) — табасаранский писатель.
 Шамхалов, Меджид Баба оглы (1907—1984) — азербайджанский и советский актёр и драматург.
 Шамхалов, Феликс Имирасланович (род. 1968) — российский экономист.
 Шамхалов, Шахрудин Магомедович (1914—2000) — советский и дагестанский политический и партийный деятель.